Mag ima lahko več pomenov:

 mag je bil pri Perzijcih svečenik in vedež
 mag je sopomenka za čarovnika
 mag. je kratica za magistra
 Mag je slovenski politični tednik